Distretto di Xaysetha – distretto del Laos situato nella provincia di Attapeu
Distretto di Xaysetha – distretto del Laos situato nella provincia di Vientiane